Frontera est le nom de plusieurs villes, il tire son origine de l'appellation en castillan de la frontière avec les royaumes de l'Andalousie musulmane, les villes situées près de cette frontière ont vu cette appellation accolée à leur nom :
 Frontera, cité argentine de la province de Santa Fe.
 Frontera, ville mexicaine de l'État de Tabasco.
 Arcos de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
 Jerez de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
 Vejer de la Frontera - municipalité espagnole de la province de Cadix, en Andalousie.
Frontera chica, région mexicaine.
 Le nom désigne aussi plusieurs modèles d'automobiles: Isuzu Frontera, Opel Frontera et Holden Frontera.

 Frontera, ("Frontière" en espagnol) était donc utilisé pour des panneaux de signalisations en Espagne pour indiquer la frontière.

Voir aussi